О́гнен Вра́ньеш (; ) — боснийский футболист, защитник бельгийского клуба Андерлехт. Выступал за национальную сборную Боснии и Герцеговины. Младший брат .

Карьера

Клубная 
Карьера Враньеша началась в футбольном клубе «Борац» из города Баня-Лука, в составе которого он провёл 41 матч. После Огнен перешёл в сербский клуб «Црвена Звезда». В течение года, проведённого в клубе, Враньеш дважды был отдан в аренду, с начала в сербский «Напредак», а после в молдавский «Шериф».

В 2011 году футболист подписал контракт с российским клубом «Краснодар». В сезоне 2011/12 сыграл в 29 матчах «Краснодара» в РФПЛ. В сезоне 2012/13 стал меньше играть за краснодарский клуб из-за лимита на легионеров, и в конце 2012 года перешёл в другой российский клуб — в «Аланию», где до конца сезона принял участие в семи матчах и забил два гола.

В середине сезона 2013/14 перешёл в турецкий клуб «Элязыгспор», за который провёл 13 матчей. В сезонах 2014/15 и 2015/16 играл за другую турецкую команду — «Газиантепспор».

27 января 2016 года перешёл в хихонский «Спортинг». В Примере дебютировал через четыре дня в выездном победном матче против «Валенсии» (1:0). Всего до конца сезона провёл за «Спортинг» 11 матчей.

25 августа 2016 года футболист вернулся в чемпионат России, подписав контракт на 2 года с «Томью». Дебютировал в составе томского клуба 10 сентября 2016 года в матче с «Амкаром». Первый гол за «Томь» футболист забил 26 сентября 2016 года в ворота «Рубина». В конце декабря стало известно, что футболист расторг контракт с томским клубом и подписал контракт на правах свободного агента с ФК «АЕК».

В сборной 
В 2008—2010 годах Враньеш выступал за молодёжную сборную Боснии и Герцеговины, за которую сыграл 10 матчей и забил два гола.

17 ноября 2010 года в товарищеском матче против сборной Словакии дебютировал в главной национальной команде. Принимал участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2014. На самом турнире принял участие в одной игре против сборной Ирана.

В 2015 году сыграл в нескольких матчах отборочного цикла к Евро-2016, однако на турнир сборная Боснии и Герцеговины пробиться не сумела.

Достижения 
 «Шериф»
 Вице-чемпион Молдавии (1): 2010/11

Личная жизнь 
2 июля 2011 года Враньеш женился; церемония бракосочетания проходила в Боснии и Герцеговине.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 28 матчей / 0 голов; 19 побед, 4 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на официальном сайте РФПЛ
 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Борац» Баня-Лука
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Элязыгспор»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Андерлехт»